Натуральне число 1523
 1523 рік до нашої ери
 1523 рік нашої ери